Sport-Toplumy-Stadion steht für folgende Sportstätten:
 Sport-Toplumy-Stadion (Balkanabat), ein Fußballstadion in Balkanabat
 Sport-Toplumy-Stadion (Daşoguz), ein Fußballstadion in Daşoguz
 Sport-Toplumy-Stadion (Mary), ein Fußballstadion in Mary